

Географія 
 Пайо-де-Охеда (ісп. Payo de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Місьєсес-де-Охеда (ісп. Micieces de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Басконес-де-Охеда (ісп. Báscones de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Праданос-де-Охеда (ісп. Prádanos de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Ла-Від-де-Охеда (ісп. La Vid de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Ольмос-де-Охеда Ольмос-де-Охеда (ісп. Olmos de Ojeda) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.

Особи 
 Дані Охеда (ісп. Dani Ojeda, нар. 3 грудня 1994, Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія) — іспанський футболіст, нападник клубу «Леганес».
 Алонсо де Охеда Алонсо де Охеда (1466—1515) — іспанський конкістадор та мореплавець.
 Томас Охеда, Томас Охеда Альварес (ісп. Tomás Ojeda Alvarez, 20 квітня 1910 — 20 лютого 1983) — чилійський футболіст